Антонио Уртадо де Мендоса (; 1586—1644)  — испанский ,  и  Золотого века Испании.

Биография 

Об его детстве и отрочестве информации практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны; известно лишь, что Мендоса родился в 1586 году в городе Кастро-Урдьялес на севере Испании и происходил из древнего дворянского рода. Некоторое время Антонио Уртадо де Мендоса был секретарем короля и инквизиции, но в историю вошёл прежде всего как писатель. 

Согласно «ЭСБЕ», лучшие из известных пьес автора: «Galan sin dama», «Amor con amor se paga» и «Cado loco con su tema». Также в Словаре Брокгауза говориться, что в пьесах Мендосы «много жизни и веселья» и что «комедия более по силам Мендосе, чем трагедия и драма». 

Помимо пьес, Мендоса написал также множество стихотворений, романсов и большую поэму «Vida de Nuestra Señora» («Жизнь Богородицы»).

Антонио Уртадо де Мендоса скончался 22 сентября 1644 года в городе Сарагоса.

Библиография

Поэмы 
 Obras líricas y cómicas, divinas y humanas, 1690
 Obras líricas, y cómicas, divinas, y humanas: con la celestial ambrosía del admirable poema sacro de Maria Santissima, ultimo suave divimo [sic] aliento de aquel canoro cisne, el más pulido, mas asseado y más Cortesano Cultor de las Musas Castellanas... Segunda impression corregidas y enmendadas de los muchos yerros que en la primera havia cometido el descuido de la imprenta, Madrid: en la oficina de Juan de Zuñiga, a costa de Francisco Medel, hallarase en su casa en la Plazuela de la calle de la Paz, 1728.
 Obras poéticas, ed. de Rafael Benítez Claros, Madrid: Real Academia Española, 1947 y 1948, 3 vols. 
 Convocatoria de las Cortes de Castilla
 Vida de Nuestra Señora
 La guerra

Пьесы 
 El premio de la virtud
 Los riesgos que tiene un coche
 El galán sin dama
 Celos sin saber de quién
 Amor con amor se paga
 Loa que representó Pedro de Villegas en la comedia que se hizo en Palacio por las nuevas de Bredá (1625).
 El marido hace mujer y el trato muda costumbre (1631-32)
 Cada loco con su tema o El montañés indiano (1630)
 No hay amor donde no hay agravio
 Con Juan de Vera Tassis, Más merece quien más ama (posterior a 1634)
 Querer por solo querer
 Ni callarlo ni decirlo
 Los empeños del mentir  (escrita quizá con Francisco de Quevedo)
 Quien más miente, medra más (escrito con Francisco de Quevedo en 1631)

Прочее 
 Famoso entremés de Getafe
 El Ingenioso Entre bajo
 El examinador micer Palomo
 El doctor Dieta (segunda parte del anterior)
Fiesta que se hizo en Aranjuez a los años del Rey nuestro Señor don Felipe IV, 1623.
Vejamen de Antonio Hurtado de Mendoza en Sevilla, 1624.

Примечания

Ссылки 
 Mendoza, Antonio Hurtado de // Encyclopædia Britannica, 1911 .

Испанские писатели
Испанские поэты
Испанские драматурги
Испанские писатели XVII века
Персоналии:Золотой век Испании